Анапа:
 Анапа — город на юге России, административный центр муниципального образования «город-курорт Анапа» на западе Краснодарского края.
 Анапа — административно-территориальная единица.
 Анапа — муниципальное образование в составе Краснодарского края России.
 «Анапа» — парусный 74-пушечный линейный корабль русского флота.
 «Анапа» — парусный 84-пушечный линейный корабль русского флота.
 «Анапа» — парусно-винтовая шхуна Черноморского флота Российской империи.
 Анапа — тупиковая железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги.
 «Анапа» — одно из прежних названий российского футбольного клуба «Спартак-УГП» из Анапы.
 Анапа — Феодосия — пассажирский маршрут между портами трех городов.